FC Viitorul Ghimbav este un club de fotbal din Ghimbav, Brașov, care evoluează în Liga a IV-a Brașov.

Istoric
Clubul a luat ființă cu ajutorul actualului antrenor Avram Andrei. La început nu a existat decât ca o echipă de copii, după care cu timpul antrenorul a căutat și a găsit resurse pentru a putea pune echipa în funcțiune. Apărută sub denumirea FC Ghimbav 2000, echipa a promovat în Divizia C, și chiar mai sus, cu jucători ca Silviu Anghel, Sorin Alexandru, Sebastian Colt, Ovidiu Gall, Laurențiu Hapau, Mihai Kiuta, Claudiu Varodi, Dan Balerca, Ștefan Ciolan, Cătălin Caraincica, Mihai Vancu, Marius Chiper și mulți alți jucători talentați. Clubul s-a format în anul 2000, cu o nouă denumire, cu un nou statut, promovând până în Divizia B. Echipa, la care au mai jucat și Silviu Pintea, Ion Coman, Marian Ivan, Romeo Surdu, Mircea Minescu și alți jucători proveniți chiar din Divizia A, a fost condusă de antrenori precum Dumitru Anescu, Petre Kadar, Virgil Roșu, Dorel Purdea sau Marian Mărgărit, fiind pentru o perioadă echipa satelit a celor de la FC Brașov.

Actuala echipă FC Viitorul Ghimbav se trage din fosta echipă FC Ghimbav 2000, fiind înființată de același Avram Andrei, împreună cu Constantin Kiuta și Vasile Miclosan, Avram Andrei, care a fost îndepărtat de la FC Ghimbav 2000, este considerat omul care a făcut cel mai mult pentru fotbalul din Ghimbav. La ora actuală, echipa FC Viitorul Ghimbav este formată în proporție de 90% din fotbaliști ghimbășeni.

Vezi și
FC Ghimbav 2000

Legături externe
 Site oficial 

Cluburi românești de fotbal